La Rue steht für:

 La Rue (Zeitschrift), französische Satirezeitschrift von 1867

La Rue ist der Name folgender Orte:
 La Rue (Ohio), Ort im Marion County
 La Rue (Wisconsin), Ort im Sauk County
 La Rue-Saint-Pierre – mehrere französische Gemeinden
 Vatteville-la-Rue, französische Gemeinde im Département Seine-Maritime

La Rue ist der Familienname folgender Personen:
 Danny La Rue (1927–2009), britischer Travestiekünstler, siehe Daniel Patrick Carroll
 Frank William La Rue (* 1952), guatemaltekischer Menschenrechtsaktivist
 Jack La Rue (1902–1984), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 De la Rue
 LaRue
 Le Rue
 Rue